Nyköping (gemeente), een Zweedse gemeente in Södermanland, provincie Södermanlands län
Nyköping (stad), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente

Zie ook
Nykøbing (doorverwijspagina)